Лампасас — топоним, может означать:

 Лампасас — округ в штате Техас в США.
 Лампасас — город в Техасе, административный центр одноимённого округа
  — река в штате Техас